Сто рублей:

 Сто рублей — традиционная банкнота России, Российской империи, СССР и многих государств и образований на их территории номиналом 100 рублей.
 Сто рублей — памятная банкнота, выпущенная Банком России 30 октября 2013 года, посвящённая XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи.